Raspail ist der Name von:
 François-Vincent Raspail (1794–1878), französischer Botaniker, Mediziner und Politiker
 Jean Raspail (1925–2020), französischer Schriftsteller

Raspail ist weiter der Name eines Boulevards in Paris und von:
 Raspail (Métro Paris), einer Station der Pariser Metro